Стефани Шостак (, род. 12 июня 1975) — франко-американская актриса.

Ранние годы 
Шостак наполовину француженка, наполовину американка, выросшая в пригороде Парижа. Переехала в США и изучала бизнес в Колледже Вильгельма и Марии в Вильямсбурге, Виргиния. После окончания колледжа переехала в Нью-Йорк и работала в компании Chanel в сфере маркетинга, но вскоре поняв, что это не её профессия, поступила в несколько актёрских классов и стала заниматься актёрским искусством.

Карьера 
В 2006 году Шостак появилась в фильмах «Дьявол носит Prada» и «Satellite». Кинокритик The New York Times Стивен Холден назвал Шостак «тлеющей звездой», увидев её игру в фильме «Satellite». Шостак снималась в телесериалах, таких как «Клан Сопрано» в 6 сезоне и «Закон и порядок: Преступное намерение» в 8 сезоне. В 2010 году снялась в фильмах «Ужин с придурками» и «Мы купили зоопарк».

В 2013 году Шостак появилась в двух фильмах — «Железный человек 3» и Призрачный патруль. С 2018 года снимается в сериале Миллион мелочей.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Стефани Шостак на сайте Screenrush